TZ poate fi:

 Tanzania, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .tz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Tanzania

Legături externe 
  „TZ” la acronymfinder.com